Агаджаня́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 
 Агаджанян, Артур Владимирович (род. 1957) — армянский общественный деятель.
 Агаджанян, Арцрун Князевич (род. 1955) — депутат армянского парламента.
 Агаджанян, Вардан Мисакович (род. 1971) — советский и греческий борец греко-римского стиля, чемпион Европы (1995).
 Агаджанян, Гегам Хачатурович (1891—1969) — советский агроботаник и агротехник, академик АН Армянской ССР (1956).
 Агаджанян, Герасим Иванович (1911—1980) — армянский советский врач-терапевт и организатор здравоохранения.
 Агаджанян, Григорий-Пётр (Крикор-Бедрос) (1895—1971) — армянский католический кардинал.
 Агаджанян, Гурген Григорьевич (1909—1968) — советский общественный деятель.
 Агаджанян, Жора Мелконович (род. 1940) — советский биофизик, доктор технических наук, лауреат государственной премии СССР.
 Агаджанян, Николай Александрович (1928—2014) — советский и российский физиолог, академик РАМН (1993).
 Агаджанян, Рафаэль Ервандович (1950—2015) — советский и молдавский кинорежиссёр, сценарист, журналист и педагог, заслуженный деятель искусств Республики Молдова (2007).
 Агаджанян, Степан Меликсетович (1863—1940) — российский и советский художник, народный художник Армянской ССР (1938).
 Агаджанян, Феликс Эдмундович (1957—2012) — советский и российский клоун, актёр театра «Лицедеи».
 Агаджанянц, Карапет Саркисович (1876—1955) — психиатр, невролог, нейроанатом.

См. также 
 Агаджанов